Pagliare è il nome di alcune località italiane:

Pagliare  – sottofrazione di Sassa (frazione dell'Aquila)
Pagliare  – frazione di Morro d'Oro in provincia di Teramo
Pagliare – villaggio agro-pastorale di Opi in provincia dell'Aquila
Pagliare  – frazione di Sant'Apollinare in provincia di Frosinone
Pagliare  – frazione di Spinetoli in provincia di Ascoli